Luiza Conceição Dionizio (Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1963) é uma cantora e compositora brasileira. Seu primeiro CD Conexão Carioca, foi gravado em 1999 pelo selo Peixe Vivo Produções.

Ligações externas 

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de samba
Sambistas